

Весела Роща — село, Железінський район, Павлодарська область

Весела Роща — присілок, Белебеївський район, Башкортостан

Весела Роща — село, Криничанський район, Дніпропетровська область

Див. також 
 Веселий Гай